Се́ница () — агрогородок в Минском районе Минской области Белоруссии. Административный центр Сеницкого сельсовета. Размещён вблизи трассы , на реке Сеница, граничит с Минском. Является потенциальным спальным районом столицы. Население — 7 776 человек (2019).

Топонимика 
Существует несколько версий происхождения названия населённого пункта. Часть историков считает, что название произошло от строения (постройки), в которой хранилось сено — сенница. В белорусском языке одна буква «н» со временем исчезла. Согласно второй версии, название произошло от реки Сеница, которая когда-то протекала тут. А название самой реки, предположительно, произошло от существительного «сено», которое косили вдоль реки.

История 
Известна с 1567 года как село. В то время Сеница — деревня, собственность Ж. С. Драгочёвича, выставляла в войско ВКЛ 1 коня.

Владельцы  проживали в Лошице, Сенице, Минске.

 1791 год — центр имения  (прихода).
 1793 год — в составе Российской Империи.
 1861 год — центр Сеницкой волости Минского уезда.
 1884 год — в Сенице была открыта земская школа, в которой получил начальное образование великий белорусский поэт Янка Купала.
 1924 год — центр сельсовета Самохваловичского района.
 1935 год — в составе Минского района. Центр Сеницкого сельсовета.
 19 июня 2008 года — преобразование в агрогородок.

Население 
В связи с активной застройкой население агрогородка быстро растёт и через несколько лет достигнет 10 000 жителей.

 1999 год (перепись) — 2035 человек;
 2009 год (перепись) — 2242 человека;
 2011 год — 6424 человека;
 2019 год (перепись) — 7 776 человек.

Инфраструктура 
 Минский государственный колледж пищевой промышленности;
 Сеницкая СШ им. Янки Купалы;
 Дом Культуры;
 Библиотека;
 Поликлиника;
 Аптека;
 Дом Быта;
 Почта;
 Сеницкая школа искусств;
 Сеницкий — футбольный стадион;
 Торговый центр, включающий также в себя банки;
 2 детских сада и один частный;
 ОАО «Гастелловское»;
 Отделение ООО «Аквадив»;
 Садовый центр «Зелёный край».

Достопримечательности 
 Свято-Петропавловская церковь (1861-65);
 Братская могила советских воинов.

Фотографии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Минский районный исполнительный комитет

Агрогородки Минского района